Jafri è un cognome ed un'espressione comunemente associata a quei musulmani che si riconoscono nella Shīʿa che sono discendenti del 6º Imam, Ja'far al-Sadiq, che era un diretto discendente dell'Imam ʿAlī ibn Abī Ṭālib e del profeta Maometto. Dal momento che il clan Jafri traccia la sua ascendenza a partire da Fāṭima al-Zahrāʾ, i suoi componenti usano spesso il prefisso onorifico Sayyid (o suoi sinonimi, quali ad esempio "Sādāt"). Molti Jafri sciiti vivono in Iraq, Iran, India e Pakistan. Anche alcuni musulmani sunniti associano il loro nome all'espressione "Jafri". 

Jafri può originare sinonimi quali "Jafari", "Jafry" o "Jaffery" in urdu / farsi e "al-Jaʿfari" in arabo.

Persone di spicco col prefisso onomastico "Jafri"
 Mohd Murtuza Jafri, produttore e regista cinematografico indiano
 Ahsan Jafri, musulmano indiano, già parlamentare
 Ali Sardar Jafri, scrittore indiano in lingua urdu, poeta, critico e autore di colonne musicali cinematografiche 
 Syed Hasan Imdad Jafri, studioso sciita e poeta che ha tradotto numerosi libri di Fiqh dall'arabo in lingua urdu
 Azra Jafri, sindaco di Nili, capitale della provincia afghana di Daykundi 
 Daud Danish Jafri, già ministro dell'Economia e delle Finanze d'Iran
 Hussain Mohammad Jafri, presidente del Centro di Studi islamico pakistano della Agha Khan University di Karachi (Pakistan)
 Ibrāhīm Jafri, politico iracheno
 Javed Jafri, attore indiano 
 Kamran Jafri e Hooman Jafri, due fratelli cantanti che vivono e operano a Woodland Hills (California)
 Liaquat Ali Jafri (Maulvi Liaquat Ali), già leader religioso musulmano di Allahabad (India)
 Madhur Jafri, attrice indiana
 Masoud Jafri Jozani, regista, sceneggiatrice e produttore cinematografica iraniana
 Mehdi Jafri, regista cinematografica iraniana di fama internazionale
 Mohammad Ali Jafri (Aziz Jafri), comandante dell'Esercito dei Guardiani della Rivoluzione Islamica in Iran
 Salim Jafri, poeta e organizzatore di festival poetici, noti come mushayra a Dubai e in Pakistan. Il Premio Salīm Jafrī per la poesia si chiama così in suo onore.
Khurram Jafree, grande banchiere pakistano 
 Mohammad Taqi Jafri, apprezzato studioso, pensatore e teologo iraniano
 Saeed Jafri, attore indiano
 Zamir Jafri, poeta pakistano
Ibrahim al-Ja'fari - già Primo ministro d'Iraq.

Onomastica